Le sigle CSDN peut désigner :

 Commission du secret de la Défense nationale, ou commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), en France ;
 Comité supérieur de la Défense nationale, ou Conseil de défense, en France ;
 Centre de Sociologie de la Défense Nationale ;
 Commission scolaire des Navigateurs, au Québec, Canada.